Cybulin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Cybulin, village de la voïvodie de Mazovie
 Cybulin, village de la voïvodie de Poméranie occidentale